Гогино — название населённых пунктов.

Россия 
 Гогино — деревня в Пестяковском районе Ивановской области.
 Гогино — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Гогино — посёлок в Брединском районе Челябинской области.

Украина 
 Гогино — село в Великобурлукском районе Харьковской области.